Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Monterrey Open 2014 der Damen. Insgesamt nehmen vom 29. März bis 31. März 2014 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizieren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Monterrey